Le tournoi de tennis de Suède est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute à Båstad du 4 au .

Isabel Cueto remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandra Cecchini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Cecchini et Mercedes Paz.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 1988 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 1988
Suede
1988 en Suède
Tennis en juillet 1988